(signifiant « chasseur portugais ») est un genre éteint de dinosaures Theropoda Carcharodontosauria, provenant du membre de Praia de Amoreira Porto-Novo du Jurassique supérieur (Kimméridgien) et du membre d'Assenta du Jurassique supérieur et du Crétacé précoce (Tithonien-Berriasien) de la formation de Lourinhã, dans l'actuel Portugal. Elle comprend une espèce,  .

Découverte et dénomination 
L'holotype a été découvert dans les années 1980 par José Joaquim dos Santos et il a fait don de sa collection de fossiles à la Sociedade de História Natural une trentaine d'années plus tard. L'holotype sans nom a été décrit et placé parmi les Allosauroidea en 2017. Le néotype a été décrit en 2018 et les deux spécimens ont été placés parmi les Carcharodontosauria. L'espèce Lusovenator santosi a été nommée et décrite en 2020.

Les restes connus consistent en l'holotype SHN.036 - « un squelette post-crânien partiel préservant l'odontoïde, une vertèbre cervicale, des épines neurales cervicales isolées, des vertèbres dorsales, des fragments de vertèbres sacrées, des vertèbres caudales, des chevrons, des fragments de côtes cervicales et dorsales, l'ilium droit, les deux pubis et les ischions », censé représenter un individu juvénile - et le néotype SHN.019, « un squelette partiel représenté par une série de vertèbres caudales articulées et un pieds droit presque complet ».

Étymologie 
Le nom générique Lusovenator est dérivé de Lusitania, la province de l'Empire romain qui correspond à peu près au Portugal actuel, affublé du latin venator, signifiant « chasseur ». L'épithète spécifique, santosi, fait référence à José Joaquim dos Santos, qui a découvert les restes.

Classification 
Les descripteurs ont effectué une analyse phylogénétique et ont retrouvé Lusovenator dans le clade Carcharodontosauria, en dehors des Carcharodontosauridae et Neovenatoridae. Leur cladogramme est présenté ci-dessous :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2020
Paléontologie au Portugal